Tretogonia är ett släkte av insekter. Tretogonia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Tretogonia